Кучеро́вский — русская фамилия.

Известные носители 
 Кучеровский, Вадим Георгиевич (1930—2004) — советский и российский актёр.
 Кучеровский, Василий Семёнович (род. 1931) — советский и российский художник.
 Кучеровский, Николай Михайлович (1922—1974) — советский литературовед.